Olaszország
San Pancrazio, település Olaszországban, Bolzano autonóm megyében
San Pancrazio, egykori firenzei templom
San Pancrazio Salentino, község Olaszországban, Puglia régióban, Brindisi megyében